Humboldt-Nationalpark ist der Name zweier Nationalparks:
 Alexander-von-Humboldt-Nationalpark, im Osten von Kuba
 Humboldt-Nationalpark (Queensland), in Queensland, Australien